Печенкинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Печенкинское сельское поселение — входит в Шарьинский район

Челябинская область
 Печенкинское сельское поселение — входит в Еткульский район